Гре́ннан () — английская фамилия.

Известные носители:
 Греннан, Майк (1950—2009) — американский кёрлингист.
 Греннан, Том (род. 1995) — британский инди-соул музыкант.